La Princesa Victoria Kamāmalu (1 de noviembre de 1838 – 29 de mayo de 1866) fue heredera al trono del Reino de Hawái, del que ostentaba el título de princesa heredera. Durante casi nueve años fue también Kuhina Nui (equivalente a Primera Ministra) del Reino, cargo que también ostentó su madre en el pasado, por lo que fue conocida como Kaʻahumanu IV.

Biografía 
Hija del Gran Jefe Mataio Kekūanāoʻa, gobernador de Hawái, y de la Princesa Kaʻahumanu II de Hawái, también llamada Kīnaʻu, la Kuhina Nui o Primera Ministra del Reino de Hawái. Era nieta de Kamehameha El Grande, primer monarca de Hawái.

Fue también hermana de dos monarcas reinantes, Kamehameha IV y Kamehameha V y cuñada de la Reina Emma.

Desempeñó el cargo de Kuhina Nui del Reino de Hawái desde 1855 hasta 1863, en que pasó a ser designada Princesa Heredera de Hawái, dado que su hermano, Kamehameha V no tenía descendientes.

Victoria nunca fue Reina, puesto que falleció antes que su hermano.

Estuvo prometida en su juventud con el príncipe William Charles, futuro rey Lunalilo, aunque ninguno de ellos contrajo nunca matrimonio.

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Real Orden de Kamehameha I (Reino de Hawái).

Ancestros

Referencias 

Historia de Hawái
Princesas hawaianas
Familia Real de Hawái